«Анатомия» — двойной концертный альбом Ольги Арефьевой и виолончелиста Петра Акимова. Песни записаны на концертах в Политехническом музее 11 апреля 2000 года и в ЦДХ 27 октября 2000 года.

Список композиций 
Все песни написаны Ольгой Арефьевой.

На диске присутствует видео с выступлением Ольги Арефьевой и Петра Акимова в программе «Взрослые песни» на Муз-ТВ 18 декабря 2000 года. Ведущий Дмитрий Широков.

На диске присутствует видео с выступлением Ольги Арефьевой и Петра Акимова в программе «Ночной VJ» на Дарьял-ТВ 22 октября 2000 года. Ведущий Кирилл Кальян.

Участники записи 
 Ольга Арефьева — вокал, гитара
 Пётр Акимов — виолончель
 Сергей Суворов — звукорежиссура концертов, обработка записи, сведение, мастеринг
 Александр Калагов — запись концерта 11 апреля 2000 года в Политехническом музее
 Тимур Тучин — запись концерта 27 октября 2000 года в Центральном доме художника

Примечания

Ссылки 
 «Анатомия» на официальном сайте
 «Анатомия» на сайте Discogs.com 

Альбомы 2001 года
Альбомы Ольги Арефьевой и группы «Ковчег»